Nieuwe Aanleg (park), park in Wolvega
 Nieuwe Aanleg (plantage), voormalige plantage in Suriname